

Pessoas
Dick Durbin
James Durbin

Localidades

Durbin (Virgínia Ocidental)

Outros
4389 Durbin

Desambiguação